Haukkavuori kan syfta på:

 Haukkavuori – berg på gränsen mellan Ruokola och Rautjärvi
 Haukkavuori, Hogland – berg på den ryska ön Hogland i Finska viken
 Haukkavuori utsiktstorn – utsiktstorn i Kotka centrum
 Haukkavuori, Kotka – kulle i Kotka